Az 1963-as férfi röplabda-Európa-bajnokságot Romániában rendezték 1963. október 21. és november 2. között. A tornán 17 csapat vett részt. Az Eb-t a házigazda román csapat nyerte, története során először. A magyar válogatott ezüstérmet szerzett.

Lebonyolítás 
A 17 csapat három darab négycsapatos és egy darab ötcsapatos csoportot alkotott, a csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a nyolcas döntőbe, a harmadikok, negyedik és az ötödikek a 9–17. helyért mérkőzhettek, a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A helyosztó csoportokban újabb körmérkőzéseket rendeztek és a csoportok végeredményeiből alakult ki a torna végeredménye.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 9–17. helyért

Nyolcas döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1963-as női röplabda-Európa-bajnokság

Röplabda
Férfi röplabda-Európa-bajnokság